Aldo Fascetti (1901-1960) – avvocato e politico italiano
 Eugenio Fascetti (1938) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano